Gendreau ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Gendreau (* 1961), US-amerikanischer experimenteller Musiker und Komponist
 Pierre-Jean-Marie Gendreau (1850–1935), französischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Apostolischer Vikar von Hanoi